Улица Дзержинского — улица в историческом центре города Владимир. Проходит от улицы Студёная гора до Никитской улицы, за которой имеет продолжением 2-ю Никольскую улицу.

История 
Прошла через бывшие посады, древняя граница города — оборонительный вал проходил по линии Никитской улицы. 

По введённой в 1785 году «Грамоте на права и выгоды городам Российской империи» местное население было определено в мещане, отчего и улица, прошедшая параллельно Дворянской, получила название Мещанской. Сформировавшаяся по мере застройки местности улица стала Большой Мещанской, поперёк ей прошла Малая Мещанская улица. 

В 1926 году улица получила имя видного советского деятеля Л. Д. Троцкого, однако уже через год сменила название в честь попавшего в опалу Троцкого и стала улицей Дзержинского, в честь верного революционера-большевика, соратника В. И. Ленина, председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского (1877—1926).

Достопримечательности 
д. 3 — Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького
д. 5 — Дом молодёжи Владимирской области

Известные жители 
д. 39в — Георгий Ростиславович Брант, советский партийный и государственный деятель.

Литература

Примечания

Ссылки 
Улица Дзержинского (Большая Мещанская)
Улицы Владимира
Улицы, названные в честь Феликса Дзержинского